Rock é o nome de três condados dos Estados Unidos:

 Condado de Rock (Minnesota)
 Condado de Rock (Nebraska)
 Condado de Rock (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos